Unto the Least of These – film del 1916 prodotto dalla Essanay
 Unto the Least of These – film del 2008 diretto da Brandon T. David